Simaika ist der Familienname folgender Personen:

 Farid Simaika (1907–1943), ägyptischer Wasserspringer
 Marcus Simaika (1864–1944), ägyptischer Beamter und Begründer des Koptischen Museums